Margaretta kan syfta på:

 Margaretta (djur) – ett släkte av mossdjur
 Margaretta (växter) – ett släkte av växter